Hejna (ženská varianta Hejnová) je české příjmení.

 Antonín Hejna (1920–1986) – český archeolog
 Ivan Hejna (* 1953) – český scenárista a dramaturg
 Jaroslav Hejna (1923–1994) – český politik
 Jiří Hejna (1930–1952) – český protikomunistický odbojář
 Jiří Hejna (malíř) (1921–2011) – český malíř
 Josef Hejna (* 1955) - český hokejista
 Michaela Hejnová (* 1980) – česká atletka
 Václav Hejna (1913–1942) – český učitel a protinacistický odbojář
 Zuzana Hejnová (* 1986) – česká atletka

Podobné 
 Hejný
 Hejná
 Hejnov
 Hejno